Рамуль, Раммуль () — эстонская фамилия.

 Рамуль, Константин (1879—1975) — эстонский ученый-психолог, профессор, заведующий кафедрой психологии Тартуского университета; брат Максимилиана Рамуля.
 Рамуль, Максимилиан Андреевич (1884—1969) — офицер Русской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия; брат Константина Рамуля.